Макси́м Беля́ев:
 Беляев, Максим Александрович (род. 1991) — российский футболист;
 Беляев, Максим Владимирович (род. 1979) — казахстанский хоккеист;
 Беляев, Максим Николаевич (1990) — российский самбист.